Dirty Work () — четвёртый студийный альбом американской рок-группы All Time Low, выпущенный 7 июня 2011 года под лейблом Interscope Records.

Список композиций

Позиции в чартах

Недельный чарт

История релизов

Примечания 

Альбомы 2011 года
Альбомы поп-панка
Альбомы панк-рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы All Time Low